Coutin ist der Familienname folgender Personen:

 Cécile Coutin (* 1948), französische Konservatorin 
 François Coutin (1881–1977), französischer Priester und Kirchenhistoriker